Alocén – comune spagnolo
 Carlos Alocén – cestista spagnolo nato nel 2000
 Lorenzo Alocén – cestista spagnolo nato nel 1937